

Notes et références 

2005 en économie
2005 par pays